

Toponyme 
Holme est le nom de plusieurs lieux au Royaume-Uni :

 Holme est un village du Cambridgeshire.
 Holme est un hameau du Central Bedfordshire.
 Holme est un village de Cumbria.
 Holme est un village du Lincolnshire.
 Holme est un village du Nottinghamshire.
 Holme est un village du Yorkshire du Nord.

 Holme-next-the-Sea est un village du Norfolk.
 Holme-on-Spalding-Moor est un village du Yorkshire de l'Est.

 La Holme est une rivière du Yorkshire de l'Ouest.

Patronyme 

 Richard Holme (1936-2008), homme politique britannique
 Vera Holme (1881-1969), actrice et suffragette britannique.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de localités